«Нет проблем» — песня российского музыкального продюсера, видеоблогера Slava Marlow и украинского кид-блогера Максима Лебедева, более известного как MK. Она была выпущена 29 декабря 2020 года в качестве сингла на лейбле Zhara Music. В композиции Слава и Максим поют о том, что проблем не может быть, если у них на счету есть много денег.

История 

В мае 2020 года Slava Marlow запустил конкурс среди молодых продюсеров и исполнителей. Призовой фонд конкурса составлял  рублей. Для участия в розыгрыше нужно было дополнить незаконченную композицию Slava Marlow, для которой он записал припев и бит. Трек, который МК отправил Славе, принёс Максиму победу и позднее распространился в социальных сетях, но основную популярность песня обрела в сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok. По данным сайта Srsly, в конце декабря на звук «Конечно, нет проблем, когда продакшен Slava Marlow» уже было записано  клипов.

Релиз лирического видеоклипа на трек состоялся 29 декабря 2020 года на официальном YouTube-канале Slava Marlow, в день выхода сингла.

Чарты

Примечания 

Песни 2020 года
Хип-хоп-песни России
Песни, спродюсированные Slava Marlow
Песни Slava Marlow